Korjus est un patronyme estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kevin Korjus (né en 1993), pilote automobile estonien
Miliza Korjus (1909-1980), actrice et chanteuse d'opéra polono-estonienne
Tapio Korjus (né en 1961), athlète finlandais du lancer du javelot

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme finnois